Pitangui kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pitangui (ort), Minas Gerais, 
 Pitangui (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar